UFC Fight Night: Фелдер vs. дус Анжус (, известный также как UFC Fight Night 182, UFC on ESPN+ 40 или UFC Vegas 14) — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 14 ноября 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Рафаэл дус Анжус победил Пола Фелдера раздельным решением судей.

Подготовка турнира 
Изначально в качестве заглавного события турнира был запланирован бой в лёгком весе между топовым российским бойцом, идущим на серии из 6 побед, Исламом Махачевым (#11 в рейтинге) и бывшими чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Рафаэлем дус Анжус (#12 в рейтинге полусреднего веса). Ранее этот поединок был запланирован в карде турнира UFC 254. Однако 8 октября стало известно, что дус Анжус сдал положительный тест на COVID-19 и был вынужден сняться с боя. Ввиду того, что промоушен не смог найти Махачеву замену соперника для боя на UFC 254, было принято решение перенести поединок на 14 ноября, сделав его заглавным событием для UFC Fight Night 182.

Изменение заглавного события турнира 
8 ноября стало известно, что Махачев вынужден сняться с первого в его карьере в UFC заглавного события из-за нераскрытой травмы, а UFC находится в поисках нового соперника для дус Анжуса чтобы возглавить этот турнир. 

9 ноября было уточнено, что причиной снятия Махачева с турнира стала инфекция, развившаяся у бойца на фоне сгонки веса, и что это та же стафилококковая инфекция, из-за которой ранее Умар Нурмагомедов не смог дебютировать на UFC 254. В этот же день организаторы объявили, что на замену Махачеву выйдет Пол Фелдер (#7 в рейтинге лёгкого веса) и, таким образом, поединок между Фелдером и дус Анжусом возглавит кард турнира. При этом, не смотря на короткое уведомление, бой пройдёт в лёгком весе и будет полноценным пятираундовым поединком. Также стало известно, что перед этим дус Анжус предлагал Майклу Чендлеру выйти на бой с ним и стать хедлайнером турнира, но тот отказался, сославшись на наличие других планов на свой дебютный бой в UFC, а также невозможность выполнить весосгонку в столь короткие сроки.

Анонсированные бои 

[*] Рейтинг дус Анжуса в полусредней весовой категории.

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[**] Абдул Разак Альхассан не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

[**] Эрик Андерс не смог уложиться в лимит средней весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

[**] Луис Смолка не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

[***] Из-за проблем Сапарбега Сафарова во время сгонки веса его поединок с Джулианом Маркеcом отменён.

[***] Неудачная весосогонка привела к тому, что уже в день боя по состоянию здоровья были сняты с турнира Эрик Андерс и Луис Смолка.

Результаты турнира 
Из-за того, что несколько поединков были отменены в последний момент перед началом турнира, кард турнира был изменён по сравнению с первоначально запланированным порядком боёв.

Комментарии

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Рафаэль дус Анжус vs. Пол Фелдер
 Выступление вечера: Каос Уильямс и Шон Стриклэнд

Последствия турнира 
17 ноября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Рафаэл дус Анжус (бывший #12) покинул Топ-15 полусреднего веса (смена весовой категории на лёгкую);

 Нейт Диас (бывший #14) покинул Топ-15 полусреднего веса (длительный простой);

 Дональд Серроне (бывший #15) покинул Топ-15 лёгкого веса;

 Жусиер Формига (бывший #7) покинул Топ-15 наилегчайшего веса (увольнение).

См. также 

 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night